Papež Gregor je lahko:

 Papež Gregor I. (590–604)
 Papež Gregor II. (715–731)
 Papež Gregor III. (731–741)
 Papež Gregor IV. (828–844)
 Papež Gregor V. (996–999)
 Papež Gregor VI. (1045–1046)
 Papež Gregor VII. (1073–1085)
 Papež Gregor VIII. (1187)
 Papež Gregor IX. (1227–1241)
 Papež Gregor X. (1272–1276)
 Papež Gregor XI. (1371–1378)
 Papež Gregor XII. (1406–1415)
 Papež Gregor XIII. (1572–1585)
 Papež Gregor XIV. (1590–1591)
 Papež Gregor XV. (1621–1623)
 Papež Gregor XVI. (1831–1846)

Protipapež 

 Protipapež Gregor VI. (1012)
 Protipapež Gregor VIII. (1118–1121)

Pravljica 

 Papež Gregor